Василий Михайлович Еропкин (1807—1890) — генерал-майор русской императорской армии; участник русско-турецкой войны (1828—1829), Польской кампании (1831) и Крымской войны (1853—1856).

Биография 

Происходил из рода Еропкиных; родился в 1807 году в семье Михаила Николаевича Еропкина, который впоследствии (1818—1820) был серпуховским уездным предводителем дворянства.

В 1827 году окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и поступил на службу в лейб-гвардии Гренадерский полк. Прапорщиком участвовал в русско-турецкой войне (1828—1829) — в осаде Варны, сражении с войсками Омер-Врионе паши (16 сентября 1828).

В Польской кампании участвовал в штурме Варшавы (1831).

Выйдя в отставку, служил по дворянским выборам; в 1838 году избран посредником по размежеванию земель в Серпуховском уезде.

С началом Крымской войны снова поступил в военную службу, принимал участие в нескольких сражениях 1854—1855 гг., в том числе в обороне Севастополя. В 1861 году — командир гарнизонного батальона Калужской губернии, полковник.

Проживал в собственной усадьбе в селе Садки (ныне — на территории города Чехов); в 1853 году продал усадьбу Михаилу Андреевичу Рюмину. В 1884 году прислал заметку о событиях в день восстания декабристов из Твери, где и умер  года и был похоронен на местном Смоленском кладбище.

В фондах рукописного отдела РГБ имеются письма В. М. Еропкина М. П. Погодину, в которых упоминается о пожертвовании историку фамильных портретов, в том числе портрета Петра Михайловича Еропкина — единственного ныне известного.

Написал и опубликовал мемуары о военных походах:
 Мои воспоминания о Турецкой кампании 1828 года // Русский Архив. — 1877. — № 12. 
 Польский поход // Русский Архив. — 1878. — № 2.
 День 14-го декабря 1825 г. в С.-Петербурге // Русская Старина. — 1885. — № 4. — С. 187—191; (последующие уточнения были напечатаны в № 9).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мемуаристы Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Крымской войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Василий
Участники осады Варны
Выпускники Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров